Hattoriella är ett släkte av bladmossor. Hattoriella ingår i familjen Jungermanniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladmossor
Hattoriella